Cease Fire (englisch für: Feuer einstellen) ist der Titel folgender Werke:

Filme:
 Cease Fire!, deutscher Titel Die letzte Patrouille (1953), US-amerikanischer Kriegsfilm von Owen Crump (1953)
 Cease Fire, deutscher Titel Verbrannte Erde (Film), US-amerikanisches Filmdrama von David Nutter (1985)

Musikalben:
 Cease Fire (Michael-Prophet-Album), Musikalbum des Reggae-Musikers Michael Prophet (1985)
 Cease-Fire (De-Heideroosjes-Album), Musikalbum der Punkrock-Band De Heideroosjes (2011)